Мерремия () — род растений семейства , распространённый в тропиках и субтропиках Земли, а также в умеренных областях Азии.

Род назван в честь немецкого натуралиста Блазиуса Меррема.

Ботаническое описание 
Вьющиеся или стелющиеся травы, или кустарники. Листья простые, цельные или трёхлопастные.

Венчик колокольчатый или воронкообразный, жёлтый или белый. Плод — четырёхстворчатая коробочка. Семена в сечении треугольные.

Виды 
Род включает 49 видов:

Примечания

Литература 
 
 

Вьюнковые
Таксоны растений, названные в честь людей